Billie Jean King ha battuto in finale Ann Haydon-Jones per 11-9, 6-4.

Teste di serie

  Billie Jean King (campionessa)
  Ann Haydon-Jones (finalista)
  Françoise Dürr (semifinalista)
  Nancy Richey (ritirata)
  Lesley Turner (semifinalista)

<li>
  Maria Bueno (secondo turno)
  Rosemary Casals (quarto turno)
  Mary-Ann Eisel (terzo turno)
  Virginia Wade (quarto turno)
  Kerry Melville (quarto turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1967